Kovács Magda
 Kovács Magda (?) vívó,  olimpikon (1956)
 Kovács Magda (?) rajzfilm rajzoló (Vuk)
 Kovács Magda  (1931–2006) villamosmérnök, informatikus, tanszékvezető
 Kovács Magda (1962) színművész
 Kovács Magda (1937–2018) énektanár, hangképző, zongoraművész, zongoratanár, zongorakísérő 

hasonló nevűek
 Kósáné Kovács Magda (1940–2020) politikus, miniszter
 Kovácsné József Magda (1942) magyar nyelvész, újságíró, szerkesztő